Meo steht für:

 Meo (Vorname), ein männlicher Vorname
 eine ethnische Minderheit in China, siehe Miao
 Meo (Indien), eine Bevölkerungsgruppe in Nordindien
 Meo (Timor), ein besonderer Krieger auf Timor

Meo ist der Familienname folgender Personen:
 Antonia Marie De Meo, italienisch-US-amerikanische Juristin, Direktorin des UNICRI
 Antonietta Meo (1930–1937), italienische Ehrwürdige Dienerin Gottes
 Francesco De Meo (* 1963), deutscher Rechtsanwalt und Manager
 Gustavo De Meo (1920–2010), italienischer Politiker
 Luca de Meo (* 1967), italienischer Ökonom, CEO von SEAT
 Luca Di Meo, italienischer Schriftsteller, siehe Wu Ming
 Tony Meo (* 1959), englischer Snookerspieler

MEO steht für:
 Medium Earth Orbit (mittlere Erdumlaufbahn), ein Satellitenorbit 
 MEO (Unternehmen), portugiesisches Telekommunikationsunternehmen und Multimediaplatform 

Siehe auch:
 Mäo

Abkürzung